Каса дел Сол има више значења:

 Каса дел Сол (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Каса дел Сол (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику